Алексей Лыков:
 Лыков, Алексей Ананьевич (1749—?) — городской голова Петрозаводска, купец.
 Лыков, Алексей Васильевич (1910—1974) — советский учёный-теплофизик, академик АН БССР.